Никола́й Ива́нович Кро́тов (род. 7 марта 1955 года, Черниковск, Башкирская АССР, СССР) — российский ,  и общественный деятель, автор публицистической и мемуарной литературы; специализируется на истории банковского дела в России.

Биография 
Родился 7 марта 1955 года в Черниковске (в 1956 году город был присоединён к Уфе).

Окончил в 1977 году Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева, в 1990 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС (вечерний факультет) и в 1994 году — курсы маркетинга Государственной академии управления при Правительстве РФ и Голландской школы маркетинга.

В 1976—1982 годах работал в Институте элементоорганических соединений АН СССР, затем на Московском нефтеперерабатывающем заводе; в 1982—1987 годах — работа в правлении общества «Знание» РСФСР (ответственный секретарь Люблинского районного общества города Москвы, затем заведующий отделом естественнонаучных знаний правления); в 1987—1990 годах — инструктор Брежневского (Черёмушкинского) районного комитета КПСС.

В августе 1987 года был инициатором проведения и одним из организаторов встречи-диалога «Общественные инициативы Перестройки» в московском доме культуры «Новатор» (вошедшей в историю, как «Августовка»), в которой участвовали около  так называемых неформальных групп из  СССР.

Был одним из организаторов выставки советского авангарда «Ретроспекция. 1957—1987», прошедшей в московском выставочном зале на улице Профсоюзной, 100 с 22 сентября по 1 ноября 1987 года.

Два этих мероприятия послужили поводом первому секретарю МГК КПСС Б. Н. Ельцину провести заседание горкома партии и осудить руководство Брежневского РК КПСС за неудовлетворительную работу с творческой интеллигенцией.

Николай Кротов — один из создателей Российско-американского университета (РАУ, ныне РАУ-Корпорация), заместитель директора информационного агентства «РАУ-Пресс», директор Института массовых политических движений (в мае 1992 года преобразован в Центр политической конъюнктуры).

В 1997—1999 годах был координатором жюри актёрской премии деловых кругов «Кумир» (председательствовал народный артист СССР А. В. Баталов).

Автор и соавтор 77 книг, в том числе 54 книг серии «Экономическая летопись России». Свои книги пишет в тесном контакте с их героями — финансистами, банкирами и другими очевидцами событий экономической жизни Советского Союза и России.

Среди опубликованных им работ — книга «Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, сына банкира Владимира Геращенко, рассказанные им самим, его друзьями и коллегами, внимательно выслушанные и записанные летописцем Николаем Кротовым» (2009), ставшая первым жизнеописанием Виктора Геращенко. В 2011 году сокращённая версия книги была переиздана издательством «Эксмо» под названием «Путь Геракла».

Николай Кротов — генеральный директор АНО «Экономическая летопись» и автор тематических ресурсов:
 letopis.ru — фотобаза фотографий связанных с экономической историей СССР и России,
 letopis.org — база биографических сведений о значимых фигурах в истории банковского дела России,
 letopis.su — видео- и аудиозаписи рассказов людей, связанных с экономической историей СССР и России.

Был участником нескольких российских Вики-конференций. С 2017 года является руководителем проекта «Финансовый университет: Годы и люди», масштабирует этот проект на другие вузы России. С 2020 года является руководителем проекта «Виртуальный музей Внешэкономбанка и загранбанков СССР и РФ. 100 лет истории».

С ноября 2019 года является советником ректората Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Признание и награды 
 1 сентября 2018 года стал первым лауреатом Всероссийской профессиональной премии финансистов «Репутация», учреждённой Ассоциацией «Сообщество профессионалов финансового рынка „Сапфир“», в спецноминации «Хранитель финансовой истории».
 11 ноября 2021 года был объявлен лауреатом Общественной премии «Экономическая книга года — 2021» в специальной номинации «Экономика: история и грядущее» за книгу «Владимир Иванович Щербаков. Гибель советской империи глазами последнего председателя Госплана СССР».

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 Аудиокнига: 
 Аудиокнига:

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Forbes.ru
 Публикации Николая Кротова в газете «Московский комсомолец»
 Центральный сайт АНО «Экономическая летопись» с выложенными книгами Н. И. Кротова и биографиями героев книг
 Фотоархив экономической летописи
 Видео- и аудиобаза воспоминаний людей, связанных с экономической историей СССР и России

Выпускники Российского химико-технологического университета
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Выпускники Государственного университета управления
Исследователи Перестройки и распада СССР